Belvaux (België), een dorp in België
 Belvaux (Luxemburg), een dorp in Luxemburg